Wilków può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Wilków, comune del Voivodato di Lublino
Wilków, comune del Voivodato di Opole